Ренгер ван дер Занде (; родился 16 февраля 1986 года в Додеварде, Нидерланды) — нидерландский автогонщик.

Общая информация 
Ренгер — сын чемпиона Нидерландов по ралли-кроссу 1978 года Рональда ван дер Занде.

Спортивная карьера 
Голландец начал свою автогоночную карьеру в конце 1990 годов: с картинговых соревнований. Несколько лет в подобных гонках принесли ему опыт плотной борьбы в пелотоне и ряд локальных успехов на европейских соревнованиях: например в 2002 году он занял пятое место в кубке мира Формулы-А, уступив, среди прочих, Жерому д`Амброзио и Тони Виландеру, но опередив Пола ди Ресту. Так и не добившись никаких значимых успехов на этом уровне нидерландец вскоре начинает пробовать себя в большом автоспорте, проведя сначала несколько тестовых заездов на технике двухлитрового класса Формулы-Рено, а затем и став боевым гонщиком нидерландской, немецкой и скандинавских серий на подобных машинах. За пару лет в подобных гонках ван дер Занде набрался опыта в настройке техники, выиграл ряд гонок и в 2005 году стал чемпионом нидерландского первенства.

В 2006 году начинается сравнительно длительный период участия Ренгера в соревнованиях на технике Формулы-3: то уходя, то возвращаясь он проводит в различных подобных сериях пять лет, стартует в более чем девяти десятках гонок, но выиграть ему удаётся лишь семь гонок, отметившись четвёртым местом в общем зачёте евросерии (долгое время борясь с Жюлем Бьянки и Эдоардо Мортарой за второе место и уступив им, в итоге лишь 1 и 3,5 очка соответственно) и третьим в первенстве Великобритании (пропустив четыре из двадцати гонок того сезона). Попыткеи перейти в более престижные серии не привели даже к полноценным участиям: в GP2 Asia голландец провёл лишь одну гонку, а к технике GP3 за целый сезон Ренгер так и не сумел приспособиться, лишь раз за сезон добравшись в гонках до очковой зоны.

Достигнув пика своих возможностей в европейских гонках формульного типа ван дер Занде постепенно стал пробовать себя в кузовных гонках, стартуя сначала в полулюбительских гонках в Бенилюксе, затем — в 2011 году — попробовав себя в DTM, а следом приняв участие в FIA WEC. В 2013 году Ренгер стартовал в ALMS (позволив своему экипажу финишировать вторым в своём классе на Гран-при Моспорта) и в International GT Open (выиграв пару гонок в своей категории).

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Родившиеся 16 февраля
Родившиеся в 1986 году
Родившиеся в Додеварде
Автогонщики Нидерландов
Пилоты Немецкой Формулы-Рено
Пилоты Нидерландской Формулы-Рено
Пилоты Скандинавской Формулы-Рено
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты GP3 из Нидерландов
Пилоты GP2 Asia
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты DTM из Нидерландов
Пилоты FIA WEC
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Нидерландов